Starlight bezeichnet:

 Starlight Express, ein Musical
 ein Musikprojekt von Valerio Semplici, Daniele Davoli und Mirko Limoni, auch bekannt als Black Box, siehe Black Box (Band)
 Starlight (Lied), ein Lied der US-amerikanischen Rockband Dan Reed Network
 Cirque Starlight, ein Schweizer Zirkus
 eine Sucht- und Entzugsklinik in Ukiah (Kalifornien) in Denis Johnsons Erzählband Die Großzügigkeit der Meerjungfrau (2018)

Personen:
 John Starlight, deutscher DJ

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Starlight (Indiana)
 Starlight (North Carolina)
 Starlight (Pennsylvania)
 Starlight Hills (Kalifornien)

Siehe auch:
 Mount Starlight